Matemàtiques:
 Optimització matemàtica, el procés de trobar els màxims i mínims d'una funció. Es divideix en les següents branques:
 Optimització combinatòria
 Optimització multiobjectiu
 Optimització de topologia multifase
 Informàtica:
 Optimització de consultes
 Optimització de software

L'adjectiu òptim, (del llatí optimus, bo, el que no pot ser millor) pot referir-se a:
 El punt al qual volem arribar en l'optimització matemàtica
 L'òptim climàtic medieval, un període especialment calorós de l'edat mitjana.
 L'òptim de Pareto, un concepte econòmic i sociològic.